Голо бърдо може да се отнася за:

 Голо бърдо, планина в Западна България;
 Голо бърдо, историкогеографска област в Албания, населена основно с българи.